Ей Ес Би Класик 2011 е 26-ото издание на Ей Ес Би Класик.

Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Окланд, Нова Зеландия от 3 до 8 януари. Янина Викмайер защитава титлата си и достига финала в турнира, където се предава след 3 – 6, 3 – 6 на Грета Арн. За унгарката това е едва втора титла в кариерата. При двойките победителки от Ей Ес Би Класик 2010 са Кара Блек и Лизел Хубер, но двете не могат да се борят заедно за нова купа, след като през 2010 г. развалят партьорството си. Шампионки стават Квета Пешке и Катарина Среботник, които надделяват над София Арвидсон и Марина Еракович с 2:0 сета.

Поставени тенисистки 
  Мария Шарапова (четвъртфинал)
  Янина Викмайер (финал)
  Светлана Кузнецова (осминафинал)
  Юлия Гьоргес (полуфинал)
  Анастасия Севастова (отказва се поради инфекция на гръдния кош)
  Кимико Дате Крум (1 кръг)
  Елена Веснина (осминафинал, отказ)
  София Арвидсон (осминафинал)
  Карла Суарес Наваро (осминафинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (шампионки)
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова (четвъртфинал)
  Саня Мирза /  Рената Ворачова (полуфинал)
  Лига Декмейере /  Анна-Лена Грьонефелд (четвъртфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл 
 Схема на двойки 

WTA Тур 2011
Ей Ес Би Класик